Лас Техеријас има више значења:

 Лас Техеријас (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Техеријас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Техеријас (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Техеријас (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Техеријас (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику